Rediu peut désigner plusieurs communes et villages roumains :

Communes 

 Rediu dans le județ de Neamț ;
 Rediu dans le județ de Iași ;
 Rediu dans le județ de Galați.

Villages 

 Rediu, commune de Aiton, județ de Cluj
 Rediu, commune de Rădăuți-Prut, județ de Botoșani
 Rediu, commune de Răuseni, județ de Botoșani
 Rediu, commune de Brăești, județ de Iași
 Rediu, commune de Ruginoasa, județ de Iași
 Rediu, commune de Scânteia, județ de Iași
 Rediu, commune de Hoceni, județ de Vaslui
 Rediu, commune de Roșiești, județ de Vaslui
 Rediu Aldei, commune de Aroneanu, județ de Iași
 rediu Galian, commune de Codăești, județ de Vaslui
 Rediu Mitropoliei, commune de Popricani, județ de Iași